

Plaatsen 
 General Sampaio, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Sampaio (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Teodoro Sampaio, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Sampaio (Vila Flor), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Flor

Personen 
 Anderson Gils de Sampaio, Braziliaans voetballer
 César Sampaio, Braziliaans voetballer
 Helena Sampaio, Portugees atlete
 Jorge Sampaio, Portugees advocaat en politicus
 Paulo Henrique Sampaio Filho, spelersnaam Paulinho, Braziliaans voetballer
 Rogério Sampaio Cardoso, Braziliaans judoka
 Joaquim Manuel Sampaio Silva, spelersnaam Quim, Portugees voetballer
 Sócrates Brasileiro Sampaiode Souza Vieira de Oliveira, spelersnaam Sócrates, Braziliaans voetballer
 Wilton Pereira Sampaio, Braziliaans voetbalscheidsrechter

Anders 
 Grêmio Atlético Sampaio, Braziliaanse voetbalclub 
 Sampaio Corrêa FC, Braziliaanse voetbalclub
 Sampaio Corrêa FE, Braziliaanse voetbalclub
 Estádio Mauro Sampaio, Braziliaans stadion
 Estádio Dr. Jorge Sampaio, Portugees stadion